Pedrosa del Príncipe kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pedrosa del Príncipe (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Pedrosa del Príncipe (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar